Октант — одне з восьми ділень.
 Октант — астрономічний інструмент.
 Октант — сузір'я Південної Півкулі.